Расселл Доминик Питерс () — канадский актёр и комик.

Биография 
Питерс родился в Торонто 29 сентября 1970 года в семье индийских иммигрантов Эрика и Морин Питерс, переехавших в Канаду в 1965 году. Когда ему было 4 года, семья перебралась в Брамптон. В школе над Питерсом издевались из-за его расовой принадлежности, и ему пришлось записаться на бокс, чтобы противостоять обидчикам. В 1992 году Питерс познакомился с американским комиком Джорджом Карлином, который оказал влияние на его дальнейшую карьеру.

С 1989 года Питерс начал карьеру комика. Помимо этого, он снялся в таких фильмах, как «Исходный код» (2011), «Повар на колёсах» (2014), «Пятьдесят оттенков чёрного» (2016), и сериалах — «Жизнь в деталях», «Эволюция хип-хопа».

Фильмография

Награды и номинации

Личная жизнь 
Питерс — католик.

В 2010 году он женился на Монике Диас. В том же году у них родилась дочь, Кристианна Мари Питерс. В марте 2012 года комик сообщил о разводе. В апреле 2019 года у Питерса родился сын от Дженнифер Андраде, с которой актёр расстался на следующий год. В феврале 2022 года Питерс женился на девушке по имени Али.

Примечания 

Комики Канады
Актёры Канады